De vijfde editie van het Aziatisch kampioenschap hockey voor vrouwen werd in 2004, net als de vorige editie, gehouden in het Indiase New Delhi. Het toernooi met 8 deelnemers werd gehouden van 1 tot en met 8 februari. Voor de eerste keer won India.

Kwalificatietoernooi 
In een kwalificatietoernooi begin 2003 in Singapore plaatsten de twee beste landen zich voor de eindronde. De Filipijnen was een van de landen die zich voor het kwalificatietoernooi terugtrok.

Eindstand:

Eindronde 
De acht landen speelden in twee groepen waarbij de beste nummers twee zich plaatsen voor de halve finales. Ondanks kwalificatie speelde Hongkong niet op de eindronde. Singapore nam de vrijgekomen plaats in.

Groepsfase 

Groep A

Groep B

Kruisingswedstrijden  

 Om plaatsen 5-8 

 Halve finale

Plaatsingswedstrijden 

 Om de 7e/8e plaats 

 Om de 5e/6e plaats 

 Om de 3e/4e plaats 

 Finale

Eindrangschikking

Hockey in 2004
Aziatisch kampioenschap hockey
Sportevenement in Delhi
New Delhi
Hockey in India